3 cieki wodne w Polsce:
 Reknica – struga, dopływ Raduni 
 Reknica – struga, dopływ Wieprzy
 Reknica – struga, dopływ Kisewskiej Strugi

 Reknica – dawna nazwa rzeki Recknitz w Niemczech